Појам Кркњаш може се односити на:

 Кркњаш Мали, ненасељено острвце у Јадранском мору, Република Хрватска
 Кркњаш Вели, ненасељено острвце у Јадранском мору, Република Хрватска